Соревнования в командном многоборье на Чемпионате России по спортивной гимнастике 2018 года среди женщин проходили 19 апреля.

В турнире участвовали 9 команд - Москва-1, Москва-2, Санкт-Петербург, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Южный ФО, Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Уральский ФО. Чемпионом России по спортивной гимнастике в командном многоборье 2018 года стала команда Москва-1.

Результаты соревнований 

 курсивом выделены неучтенные баллы

Ссылки 

 Турнир на сайте Федерации спортивной гимнастике России
 Протокол результатов на сайте ФСГ России

Чемпионат России по спортивной гимнастике 2018